FC Yerevan foi uma equipe armênia de futebol com sede em Yerevan. Disputava a primeira divisão da Arménia (Campeonato Armênio de Futebol).

Seus jogos são mandados no Hrazdan Stadium, que possui capacidade para 54.208 espectadores.

História 

O FC Yerevan foi fundado em 1995.

Conquistas 
 Armenian Premier League: 1
(1997)

Ligações externas 

Yerevan
Clubes de futebol extintos em 2000